Поклонение имени Бога (), Поклонение имени Христову (исп. Adoración del nombre de Cristo) или Слава () (1772) — фреска Франсиско Гойи, написанная на потолке купола малого хора Богородицы в базилике XVI века Нуэстра-Синьора-дель-Пилар в Сарагосе.

История 
Летом 1771 года Франсиско Гойя возвратился из путешествия по Италии в Сарагосу. Там юноша открыл мастерскую и стал искать заказы в поисках реалов, помимо того отец художника заболел, а братья и родители ожидали от сына поддержки.

В то же время затягивается внутренняя отделка базилика Нуэстра-Синьора-дель-Пилар, потому строительный комитет Сарагоса ищет художников, готовых помочь в росписи свода потолка над малым хором. Основным условием являлись уже имеющиеся умения автора в технике фрески. Работавший в росписи часовни Богоматери девятнадцатью годами ранее королевский художник Антонио Гонсалесо Веласкез был согласен, но требовал сумму денег в 25 тысяч реалов и оплату проезда из столицы, пока начинающий Франсиско согласился всего на 15 000 реалов; главы комитета решили рассмотреть кандидатуру юного автора. В конце октября Гойю вызвали в комиссию, где он хорошо показал себя, но ввиду отсутствия опыта гравёра передали мадридской Королевской академии искусств для получения рецензий с их стороны; к счастью отзывы оказались преимущественно комплиментарными, потому 28 января 1772 его закрепили за росписью свода потолка.

Меньше чем через четыре месяца, то есть гораздо раньше установленного срока, автор завершает работу; своеобразный дебют становится одновременно мощным толчком на творческом пути мастера и способствует его женитьбе на Хосеф Байеу, сестре комиссионера Академии и коллеги Гойи Франсиско Байеу. В 1880 году мужчина расписывает другой элемент базилика фреской «Богородица — королева мучеников».

Описание 

Картина размерами 7 × 15 метров представляет собой пологое прямоугольное полотно, вписанное в свод потолка. Сохранились различные эскизы и подготовительные рисунки к этой работе, демонстрирующие больший уровень мастерства, чем оригинал на потолке церкви. Однако следует учитывать, что фреска подвергалась реставрации не менее четырех раз: в 1887, 1947, 1967 и 1991 годах. По эскизам можно судить: Гойя планировал композицию в большем контрасте цвета и света, а также со значительно большим динамизмом, нежели в окончательной работе. Композиция сделана в перспективе «снизу-вверх» (sotto in su), персонажи вдалеке как бы «вдавлены», тем самым создавая эффект глубины. 

Фреска в её готовом варианте демонстрирует стереотипы позднего барокко в католической религиозной живописи. По обе стороны расположены ангелы, чьё внимание устремлено в центр композиции, на символ тетраграмматона, вписанный в равнобедренный зияющий треугольник. Отдельные персонажи держат партитуру, символизируя хор; несколько героев прославляют бога, играя на различных инструментах: трубах, лютнях, скрипках.

Ангел с тёмными крыльями по правую сторону полотна замахивается ковшом, направляя взгляд зрителя к фигуре в небе исходящим паром. Внизу картины несколько херувимов чуть высовываются из-за облаков, немного выше будто озорничает пара персонажей с цветами в руках, а прочие герои разделились по группкам, с трепетом созерцая момент откровения. Оттенки преимущественно охровые, — это символизирует сиюминутную эманацию бога во всех существ своим жёлтым светом.

См. также 

 Имена Бога в Библии
 Сон разума рождает чудовищ

Примечания

Ссылки 
Фрески Франсиско Гойи
Сарагоса